Il singolare maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tony Roche che ha battuto in finale Dick Stockton 6-3 3-6 6-3 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (semifinali)

 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1976